Lenert ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Moroder Lenèrt (Franz Moroder de Jan Matìe zu Lenèrt; 1847–1920), Südtiroler Kaufmann, Heimatforscher, Förderer des Alpinismus und Tourismus sowie Bürgermeister
 Jean Lenert, französischer Violinist
 Paulette Lenert (* 1968), luxemburgische Juristin, Politikerin und Ministerin